Fleiß steht für:
 Fleiß, arbeitsame Zielstrebigkeit

Fleiss oder Fleiß ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Fleiss (1910–um 1970), österreichischer Schmetterlingskundler und -sammler
 Heidi Fleiss (* 1965), US-amerikanische Prostituierte 
 Irene Fleiss (1958–2008),  österreichische Genderforscherin und Schriftstellerin
 Josef Fleiß (1906–1978), österreichischer Instrumentenbauer 
 Nika Fleiss (* 1984), kroatische Skirennläuferin
 Noah Fleiss (* 1984), US-amerikanischer Schauspieler

Fleiß ist der Name folgender Orte:
 Fleiß (Gemeinde Heiligenblut), Ortschaft von Heiligenblut am Großglockner, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Fleiß (Gemeinde Sankt Nikolai im Sölktal), Streusiedlung in der Ortschaft Sankt Nikolai im Sölktal, Gemeinde Sölk, Bezirk Liezen, Steiermark